Münchhofen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Julius Lauer von Münchhofen (1755–1831), preußischer Beamter
 Helen von Münchhofen (1904–1956), dänische Schauspielerin
 Helen von Münchhofen (Tochter) (* 1924), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Maximilian Laur von Münchhofen (1863–1936), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat

sowie der Familie
 Lauer von Münchhofen beziehungsweise Laur von Münchhofen